Наранхо () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Моніка Наранхо — іспанська співачка
 Сантьяго Аріас Наранхо — колумбійський футболіст
 Хосе Наранхо — мексиканський футболіст

Див. також 
 Наранхо — руїни міста цивілізації Мая

Іспанські прізвища